Соревнования по бегу на 400 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 2 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 400 метров являлась Флория Гей из Франции. Она не защищала свой титул, поскольку пропускала соревнования 2019 года в связи с беременностью.

Лидер мирового сезона Антонина Кривошапка не получила от Европейской легкоатлетической ассоциации допуск к участию в чемпионате Европы в качестве нейтрального атлета. Выступать в составе сборной она также не имела возможности в связи с отстранением российских легкоатлетов от международных стартов из-за допингового скандала.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 7 забегах вышли 37 легкоатлеток.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у женщин состоялся 2 марта 2019 года. Забег со старта возглавила Леа Шпрунгер, действующая чемпионка Европы в беге на 400 метров с барьерами. На заключительной прямой с ней соперничала только Синтия Болинго: девушки закончили дистанцию одновременно, и только благодаря фотофинишу стала известна победительница — ей стала Шпрунгер с преимуществом в 0,01 секунды. Болинго за два дня установила третий национальный рекорд подряд. В предварительном забеге она показала результат 52,60, в полуфинале — 52,37, в финале — 51,62.

Примечания

Ссылки 
 

бег